

Patronyme
 Auguste Potié, (1858-1939), fut un homme politique français.
 Georges Potié, (1863-1937), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme